Shingo Morita ist der Name folgender Personen:

* Shingo Morita (Mangaka) (* 1959), japanischer Mangaka
 Shingo Morita (Fußballspieler, 1978) (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Shingo Morita (Fußballspieler, 2001) (* 2001), japanischer Fußballspieler